Alexandrov se poate referi la:

Localități 
 Alexandrov, oraș în Regiunea Vladimir, Rusia

Nume de persoane 
 Serghei Alexandrov (n. 1965), fotbalist din Republica Moldova
 Aleksandr Danilovici Aleksandrov (1912–1999), matematician, fizician, filosof rus
 Pavel Alexandrovici Aleksandrov (1866-1940), avocat, procuror, anchetator (imperiu rus)
 Pavel Sergheievici Aleksandrov (1896–1982), matematician rus, cel care a introdus topologia Alexandrov
 Anatoli Petrovici Alexandrov (1903–1994), fizician și academician rus
 Ivan Alexandrov (1875-1936), inginer și academician rus
 Vasili Alexandrov (1887-1964), botanist rus
 Vladimir Alexandrov, fizician rus
 Alexandr Panaiotov Aleksandrov (n. 1951), cosmonaut bulgar
 Alexandr Pavlovici Aleksandrov (n. 1943), cosmonaut rus
 Andrei Alexandrov (1919-1978), soldat, erou al Uniunii Sovietice
 Diomid Alexandrov (1849-1925), revoluționar rus
 Feodor Alexandrov (1913-?), ofițer în armata rusă, erou al Uniunii Sovietice
 Ghenadi Alexandrov (1918-1945), soldat, erou al Uniunii Sovietice 
 Mihail Alexandrov (1919-1944), soldat, erou al Uniunii Sovietice
 Nikita Alexandrov (1905-1971), ofițer în armata rusă, erou al Uniunii Sovietice
 Nikolai Alexandrov (1925-2001), soldat, erou al Uniunii Sovietice
 Todor Aleksandrov (1881–1924), revoluționar bulgar
 Viaceslav Alexandrovici Alexandrov (1968-1988), soldat, erou al Uniunii Sovietice
 Alexander Leonardovici Alexandrov (n. 1947), scenarist, regizor și actor rus
 Alexander Nikolaievici Alexandrov (1901-?), artist de circ rus
 Alexander Vasilievici Alexandrov (1883–1946), compozitor rus, care a scris linia melodică pentru imnul Uniunii Sovietice
 Anatoli Nikolayevici Alexandrov (1888-1982), compozitor rus
 Boris Alexandrov (1905-1994), dirijor și compozitor rus
 Constantin Alexandrov (1940), actor, regizor de film francez
 Grigori Alexandrov (1903-1983), scenarist și regizor rus
 Josip Murn Aleksandrov (1879–1901), poet sloven
 Nikolai Grigorevici Alexandrov (1870-1930), actor, membru fondator al MKhAT
 Vladimir Alexandrov (critic) (1898-1954), critic rus
 Yuri Isaakovici Alexandrov, regizor de scenă la teatrul Mariinsky 
 Alexandăr Aleksandrov (n. 1975), fotbalist bulgar
 Alexandăr Aleksandrov (n. 1986), fotbalist bulgar
 Alexander Petrovici Alexandrov (1906-?), inginer sovietic, de două ori erou al muncii socialiste
 Aleksei Aleksandrov (n. 1973), mare maestru bielorus de șah
 Georgi Aleksandrov (1908–1961), filosof și ministru al culturii în perioada sovietică
 Igor A. Aleksandrov (1956-2001), jurnalist ucrianean
 Stoian Alexandrov, economist bulgar
 Teodora Alexandrova (n. 1981), gimnastă bulgară
 Yuri Alexandrov, hocheist rus

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)